USV 24C přezdívaný „Usvčko“ je odbavovací strojek používaný ve veřejné hromadné dopravě v ČR od roku 2001 a v poslední době je kvůli stáří nahrazován strojky „Synergy“ též od výrobce Mikroelektronika. USV24C byl nástupcem již zastaralých zařízení USV 24A a USV 24Br, které byly vyráběny od let 1996. Zařízení USV 24C disponuje 4 Mb pamětí typu Flash a je možné data aktualizovat pomocí PCMCI karty typu SRAM o velikosti 2–4 MB, popřípadě vzduchem pomocí WDI. Strojek je vybaven čtečkou karet MIFARE a je vybaven 2× SAM slotem. USV24C má na zadní straně 50 pinový CAN konektor, Ethernet port – Mikronet a teslakonektor, který slouží pro zpětné zapojení pomocí USV24A/Br kabelu. Zařízení komunikuje s periferiemi pomocí IBIS sběrnice a s GPS jednotkou pomocí sběrnice RS485. Komunikace s informačními panely BUSE, BUSTEC probíhá po sběrnici IBIS a příkazy chodí v komplexní struktuře odpovídající KOI8 tabulce. Proto je toto zařízení vhodné pro příměstské linky, jelikož zařízení funguje pomocí textového ovládání a proto se panely obejdou bez častého přehrávání databáze.

Odbavovací zařízení